Деркач Валентина Петрівна (4 жовтня 1948 року в місті Сокиряни. кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель Російської Федерації, почесний працівник початкової профосвіти.

Біографія 
Народилася 4 жовтня 1948 року в місті Сокиряни Чернівецької області у сім'ї педагогів. Батько — Савчук Петро Васильович, ветеран Великої Вітчизняної війни. Мати — Савчук Антоніна Василівна. Закінчила Сокирянську середню школу № 1 і в 1966 році почала трудову діяльність на посаді старшої піонервожатої цього навчального закладу. У 1967 році вийшла заміж і переїхала за місцем служби чоловіка в місто Кінгісепп, Естонія. У 1970 році вступила в Чернівецький державний університет, який закінчила у 19788 році.

Трудова діяльність 
Працювала у різних організаціях: санітаркою у клініці дитячих захворювань І Московського медичного інституту ім. Сеченова; у середній школі м. Балхаш-9: учитель історії і суспільствознавства, завуч, директор школи. З вересні 1983 року живе в Солнечогорському районі — муніципальному утворенні на північному заході Московської області. З вересня 1984 року — викладач СПТУ-73, у 1984 році переведена на посаду завідувача філіалом, у 1984 році призначена директором СПТУ-39, яке у 1988 році перетворене у Державний професійний ліцей № 39. Обрана главою муніципальної освіти «сельское поселение Пашковское».

Науково-дослідницька праця 
Була слухачем «Всеросійських курсів керівників» з проблем підприємницької діяльності в навчальних закладах. У 1993 році закінчила курс «Діяльність підприємств в умовах ринку». Успішно пройшла навчання в освітніх центрах Бельгії, Німеччини, Франції. Автор численних наукових статей з психології, мененджменту, стратегічного планування і управління підприємством, соціально-психологічних механізмів управління. Друкувалася у виданнях: «Вестник национального содружества и бизнес инкубаторов», «Меркурий», «Бизнес предложение», Published bu NARCAR та ін.
 Социально-психологические механизмы управления.
 Стратегическое планирование и управление предприятием.
 Консультирование малого и среднего бизнеса на различных этапах развития фирмы.
 Программа комплексной подготовки региональныхконсультативных груп для малого и среднего бизнеса.
 Автоматизированная программа управления предприятием «Эльбрус Энтерпрайз».

Джерела 
 Деркач Валентина Петровна / Персона России. www.personarossii.ru/persona/538.
 Автобіографія В. П. Деркач (в архіві Ю. С. Гусара).

Уродженці Чернівецької області
Уродженці Сокирянського району
Українські педагоги
Російські педагоги